Бори́с Бело́в:
 Белов, Борис Алексеевич (род. 1943) — советский футболист.
 Белов, Борис Геннадьевич (род. 1948) — график, живописец и скульптор.
 Белов, Борис Петрович (род. 1938) — учёный в области специальной гидроакустики, доктор технических наук.